Paolo Grossi peut faire référence à :
 Paolo Grossi (1933-2022), juriste et historien du droit italien, président de la Cour constitutionnelle italienne ;
 Paolo Grossi, né en 1956, spécialiste de la littérature italienne ;
 Paolo Grossi, né en 1985, footballeur italien.